Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Sylvia Hanika 6–4, 1–6, 6–3.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (semifinali)
 Virginia Wade (primo turno)
 Tracy Austin (campionessa)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

 Wendy Turnbull (primo turno)
 Kerry Reid (primo turno)
 Greer Stevens (primo turno)
 Evonne Goolagong (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1979